Plaats in Indonesië
 Sengon (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sengon (Subah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Sengon (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sengon (Bendungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sengon (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sengon (Ngambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Sengon, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java